Mozilla Developer Network website de documentação da Mozilla Foundation
Ministério da Defesa Nacional de Portugal

Ver também 

Desambiguações de siglas